Triskaidekafobie - fobie resulterende in angst voor, of weerzin tegen, het getal 13
 Triskaidekaphobie (album) - Album van de Britse band Present